Pescina – comune abruzzese in provincia dell'Aquila
Pescina – frazione di Seggiano in provincia di Grosseto
Pescina – frazione di Coli in provincia di Piacenza
Associazione Sportiva Pescina Valle del Giovenco – è stata una società di calcio